Al-Kusajba – miejscowość w Maroku
 Al-Kusajba – miejscowość w Mauretanii
 Al-Kusajba – miejscowość w Syrii